Le terme « enfants volés » peut faire référence à :
 Enlèvement d'enfant
 Affaire des enfants volés du franquisme, en Espagne ;
 Affaire des enfants volés sous la dictature argentine, en Argentine ;
 Les Enfants volés, un film italien réalisé par Gianni Amelio en 1992.